Melodrama – genere musicale che unisce la musica con il parlato
 Melodrama – gruppo musicale pop spagnolo
 Melodrama – album dei The Crash del 2003
 Melodrama – album dei Vibe Tribe del 2004
 Melodrama – album di Joel Kroeker del 2004
 Melodrama – album di Lorde del 2017

Pagine correlate 
Melodramma (disambigua)